Newsham (Durham) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Newsham (East Riding of Yorkshire) – miejscowość w hrabstwie Bempton, East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Newsham (Lancashire) – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Newsham (Lincolnshire) – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Newsham (Northumberland) – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Newsham (Hambleton) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshure (Anglia)
 Newsham with Breckenbrough – civil parish
 Newsham (Richmondshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshure (Anglia)
 Newsham (Ryedale) – miejscowość w hrabstwie Habton, North Yorkshure (Anglia)